Zecke steht für:
 Zecken, eine Ordnung der Milben innerhalb der Klasse der Spinnentiere
 Zecke (Schimpfwort), eine der rechtsextremen Szene entstammende Beleidigung
 den Spitznamen des Fußballspielers Andreas Neuendorf, siehe Andreas Neuendorf

Siehe auch